Loerke ist der Familienname folgender Personen:

 Konrad Loerke (1909–1975), deutscher Marineoffizier
 Oskar Loerke (1884–1941), deutscher Dichter des Expressionismus und des Magischen Realismus

Siehe auch:
 Lörke